Transpacifique est un adjectif qui signifie « qui traverse le Pacifique » ou « au-delà du Pacifique ». Il désigne aujourd'hui souvent les échanges entre les pays d'Amérique du Nord et l'Océanie, principalement les États-Unis, que cela soit par voie maritime, aérienne ou les échanges matériels ou immatériels. Il peut aussi désigner les navires ou avions qui effectuent ces traversées.

Adjectif Transpacifique 

 Un paquebot transpacifique est un paquebot destiné à la traversée de l'océan Pacifique. Les paquebots transpacifiques sont parfois simplement appelés transpacifiques.
 Un vol transpacifique est un vol qui effectue la traversée de l'océan Pacifique.
 Un câble transpacifique est un câble sous-marin posé au fond de cet océan.
 L'accord de partenariat transpacifique est un traité multilatéral de libre-échange signé le 4 février 2016, qui vise à intégrer les économies des régions Asie-Pacifique et Amérique.

Courses maritimes 

 La Transpacifique (Transpacific Yacht Race) est une course à la voile reliant Los Angeles à Honolulu qui se déroule tous les deux ans.

Autres 

 Transpacifik est un album du pianiste de jazz franco-serbe Bojan Z sorti en 2003 chez Label Bleu. C'est le premier disque du pianiste en trio.